Zámečník může být:

řemesla
Řemeslník v oboru zámečnictví – ruční zpracování kovů, zejména oceli 
 zámečník – odborník na servis a otevírání zámků bez klíče
 stavební zámečník – montáž a opravy zámků a kování, výroba svařovaných konstrukcí
 strojní zámečník – strojní i ruční obrábění kovů v kusové výrobě a opravách
 umělecký zámečník – výroba ozdobných mříží, kování, zábradlí apod. v řemesle umělecké zámečnictví

příjmení osob
 viz Zámečník (příjmení)

Externí odkazy